Молоденки — название населённых пунктов в России:

 Молоденки — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Молоденки — деревня в Аркадакском районе Саратовской области.
 Молоденки — село в Кимовском районе Тульской области.